L'Eredivisie è la massima serie del campionato olandese di pallavolo femminile: al torneo partecipano dieci squadre di club olandesi e la squadra vincitrice si fregia del titolo di campione dei Paesi Bassi.

Albo d'oro

Palmarès

Note

Collegamenti esterni 
 

Eredivisie (pallavolo femminile)